L'edizione 1961 del campionato di calcio svedese (Allsvenskan) vide la vittoria finale dell'.

Capocannoniere del torneo fu Bertil Johansson (IFK Göteborg), con 20 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 IF Elfsborg campione di Svezia 1961.
 AIK e Sandvikens IF retrocesse in Division 2.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1961
Campionato svedese di calcio